Suggs ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Suggs (* 1933), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 George Suggs (1882–1949), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jalen Suggs (* 2001), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lee Suggs (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Louise Suggs (1923–2015), US-amerikanische Golfspielerin
 Robert Carl Suggs (* 1932), US-amerikanischer Archäologe
 Terrell Suggs (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler

Weiter trägt den Namen Suggs:
 Marvin Suggs, Figur aus Jim Henson’s Die Muppets
 Graham McPherson, Sänger der Band Madness, trägt den Künstlernamen Suggs
 Suggs Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Suggs, Berg im Ellsworthland, Antarktika